Visakhapatnam (dystrykt)
 Visakhapatnam (miasto)